Gamin steht für:
 den mittelalterlichen Hof und spätere Burg Gemen
 eine Implementierung des File Alteration Monitor

Siehe auch
 Garmin